BiH:
 Brestice (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća

Crna Gora:
 Brestice (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić